Kabinett MacDonald steht für:

 erste Regierung MacDonald, britische Regierung im Jahr 1924
 zweite Regierung MacDonald, britische Regierung von 1929 bis 1931